Le Seville FC Andalousie Rugby est une équipe de rugby à XV basé à Séville qui évolue dans la Liga Superiberica.

Histoire

Palmarès

Lien externe 
 Site officiel

Club de rugby à XV en Espagne
Rugby à XV en Andalousie
Sport à Séville
Club de rugby à XV fondé en 2008
Club de rugby à XV disparu en 2010